Le nom d’Ihering est porté par plusieurs personnalités :

 Hermann von Ihering (1850-1930), zoologiste et paléontologue allemand.
 Rodolpho von Ihering (1883-1939), naturaliste brésilien, fils du précédent.

Homophone
 Rudolf von Jhering (1818-1892), quelques fois orthographié Ihering, juriste allemand.

Patronyme germanique
Patronyme allemand